Список номинантов на премию «Большая книга», попавших в длинный список (лонг-лист) премии «Большая книга» во втором сезоне 2006—2007 года. Всего на премию было номинировано 442 произведения (книг и рукописей). Совет экспертов выбрал 45 произведений. Длинный список был опубликован 18 апреля 2007 года. Список финалистов (шорт-лист) из 12 произведений был опубликован 30 мая 2007 года. Победители были объявлены 22 ноября 2007 года.

Список представлен в следующем виде — Победители, Список финалистов (кроме Победителей), Длинный список (кроме Победителей и Списка финалистов). Для каждого номинанта указано название произведения, а для рукописей — их авторы.

Победители 
 Людмила Улицкая — роман «Даниэль Штайн, переводчик» — Первое место, Приз читательских симпатий
 Алексей Варламов — биография «Алексей Толстой» — Второе место
 Дина Рубина — роман «На солнечной стороне улицы» — Третье место, Приз читательских симпатий
 Андрей Битов — Специальный приз «За вклад в литературу»
 Валентин Распутин — Специальный приз «За вклад в литературу»
 Илья Кормильцев (посмертно) — Специальный приз «За честь и достоинство»

Список финалистов 
 Дмитрий Быков — «ЖД»
 Андрей Волос — «Алфавита»
 Лев Данилкин — «Человек с яйцом»
 Игорь Ефимов — «Неверная»
 Александр Иличевский — «Матисс»
 Виктор Пелевин — «Empire V» — Приз читательских симпатий
 Игорь Сахновский — «Человек, который знал всё»
 Алексей Слаповский — «Синдром феникса»
 Виктор Строгальщиков — «Слой», «Край», «Стыд» (цикл романов)

Длинный список 
 Чингиз Айтматов — «Когда падают горы»
 Василий Аксёнов — «Редкие земли»
 Юрий Арабов — «Флагелланты»
 Мария Арбатова — «Дегустация Индии»
 Александр Астраханцев — «Антимужчина»
 Вера Афанасьева — «Любимый роман»
 Вадим Бабенко — «Чёрный пеликан»
 Алла Боссарт — «Google. Отражения»
 Олег Дивов — «Храбр»
 Светлана Дильдина — «Песня цветов аконита»
 Алексей Евдокимов — «Тик»
 Михаил Елизаров — «Библиотекарь»
 Николай Климонтович — «Последние назидания»
 Анатолий Курчаткин — «Цунами»
 Александра Маринина — «Чувство льда»
 Мастер Чэнь — «Любимая мартышка дома Тан»
 Анна Матвеева — «Найти Татьяну»
 Новелла Матвеева — «Мяч, оставшийся в небе»
 Вадим Месяц — «Правила Марка Поло»
 Анатолий Морозов — «Так и было»
 Мария Рыбакова — «Слепая речь»
 Александр Секацкий — «Дезертиры с острова сокровищ»
 Михаил Сельдемешев — «Ловцы желаний»
 Наталья Суханова — «Зеленое яблоко»
 Алекс Тарн — «Пепел»
 Николай Шадрин — «Одиссея Злобина»
 Евгений Шишкин — «Закон сохранения любви»
 Галина Щербакова — «Спартанки»
 Лена Элтанг — «Побег куманики»
 Рукопись — Владимир Мощенко — «Блюз для Агнешки»
 Рукопись — Елена Колядина — «Веселая галиматья»
 Рукопись — Игорь Алексеев — «Как умирают слоны»
 Рукопись — Артур Таболов — «Водяра»

См. также 
 Большая книга
 :Категория:Лауреаты премии «Большая книга»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Большая книга

Большая книга